М'єй (Мергуї) — місто в М'янмі
 М'єй — архіпелаг в Андаманському морі